Monorail de Las Vegas (del seu nom en anglès Las Vegas Monorail), línia de ferrocarril de Las Vegas (Estats Units)
 Legió V Macedònica, legió romana formada per August
 Gestor de volums lògics (del seu nom en anglès Logical Volume Manager), programari per a la gestió de particions del disc dur